Рафик Григорян: Григорян, Рафик Григорьевич (род. 1948) — общественный деятель.
 Григорян, Рафик Хоренович (род. 1958) — армянский политический деятель.